Bonte lariksbladroller
 Grijze lariksbladroller